Vollard ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred von Vollard-Bockelberg (1874–1945), deutscher Offizier, Chef des Heereswaffenamtes und zeitweise Militärbefehlshaber Paris
 Ambroise Vollard (1865–1939), französischer Kunsthändler, Galerist und Verleger
 Friedrich von Bockelberg-Vollard (1851–1919), preußischer Verwaltungsbeamter und Landrat